Innocente – puro, esente da colpe
Innocente – variante del nome proprio di persona italiano maschile Innocenzo
 Innocente – cognome italiano

Innocente – singolo di Renato Zero
Innocente – romanzo di Scott Turow
Innocente. Una storia vera – romanzo di John Grisham